Slabbetje, een omgebonden lapje om het morsen van voedsel op kleding te voorkomen
 Bef (kleding), een versiering bij de officiële kledij van sommige beroepen
 Linguine, een soort deegwaar (pasta)
 Vanglap of vinkelap, vlees van de buik van de koe